Вале́рий И́вченко:
 Ивченко, Валерий Константинович (1948—2014) — советский, украинский травматолог-ортопед.
 Ивченко, Валерий Михайлович (род. 1939) — советский и российский актёр.